Натали Кей Хедрен („Типи“ Хедрен) () е американска актриса, защитник на животните и бивш фотомодел.

Биография 
Хедрен е родена на 19 януари 1930 г., в Ню Улм, щата Минесота, в семейството на Бърнард Карл и Доротея Хенриета (с моминско име Екхарт) Хедрен. През по-голямата част от кариерата ѝ годината ѝ на раждане се съобщава като 1935. През 2004, обаче тя признава, че всъщност е родена през 1930 г. (което е в съответствие с регистъра на ражданията в Историческото Общество на Минесота). Родителите ѝ са шведски имигранти, майка ѝ е от немски и норвежки произход. Бащата управлява малък универсален магазин в град Лафайет, щата Минесота, и я нарича „Типи“. Когато е на четири години, тя се премества с родителите си в Минеаполис, щата Минесота.

Кариера 
Типи Хедрен става успешен моден модел още на двадесет години, тя се появява на корицата на списания Life и Glamour. Тя е открита за киното от Алфред Хичкок, при заснемането на телевизионна реклама през 1961 година. Тя получава световно признание за играта си в неговите филми, трилъра „Птиците“ (1963), за който тя печели „Златен глобус“, и психологическата драма „Марни“ (1964).

Хедрен играе в над осемдесет филми и телевизионни предавания, включително в последния филм на Чарли Чаплин „Графинята от Хонконг“ (1967), политическата сатира на Александър Пейн „Гражданката Рут“ (1996), и екзистенциалната комедия на Дейвид Ръсел „I Heart Huckabees“ (2004). За своя принос в световната филмова индустрия е удостоена с „Jules Verne Award“ и звезда на холивудската алея на Славата.

Избрана филмография

Източници

Външни препратки 
 
 

Американски актьори и актриси
Носители на Златен глобус